Краковани могу бити:

 Краковани (Пјештјани), насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република
 Краковани (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република